

Уня — річка в Удмуртії, права притока Нилги
 Уня — річка в Іркутській області, права притока Ойока

Дивись також 
 Уні